Javier Benítez es el conjunto, del nombre propio Javier y el apellido Benítez, que puede referirse a:

Personas 
 Javier Benítez Láinez (1969-), escritor español;
 Javier Benítez Pomares (1979-), ciclista español;